Анатолий Николаевич Макаров:
 Макаров, Анатолий Николаевич (1941—2016) — советский и российский актер, народный артист России.
 Макаров, Анатолий Николаевич (1939—2015) — украинский писатель, критик, культуролог, исследователь киевской старины.